Die Saison 2019/20 der Oberliga Niedersachsen war die 73. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die zwölfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 2. August 2019 mit dem Spiel der FT Braunschweig gegen den MTV Wolfenbüttel eröffnet. Vom 9. Dezember 2019 bis zum 8. Februar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen, am 13. März aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut, was schließlich zum Abbruch führte. 

Erstmals seit der Saison 2011/12 nahmen wieder 18 Vereine am Spielbetrieb teil.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Der NFV gab am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb in der Oberliga Niedersachsen zunächst bis einschließlich 23. März 2020 einzustellen. Im Anschluss teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres auszusetzen, mit.

Auf Basis eines Beschlusses des NFV vom 22. Mai 2020 wurde die Saison 2019/20 der Regionalliga Nord vorzeitig beendet. Darüber hinaus wurde beschlossen, nicht wie in den Vorjahren üblich, eine Aufstiegsrelegation auszutragen, sondern stattdessen fünf direkte Aufsteiger aus den vier Oberligen für die Teilnahme am Spielbetrieb der Regionalligasaison 2020/21 zuzulassen. In der Oberliga Niedersachsen hatten nur der VfV 06 Hildesheim, der SV Atlas Delmenhorst, der VfL Oldenburg sowie der 1. FC Germania Egestorf/Langreder fristgerecht um eine Zulassung für die Regionalliga angesucht; am 21. Juni erhielten Hildesheim und Delmenhorst die Zulassung. Auf einem außerordentlich NFV-Verbandstag am 27. Juni wurde final über die Wertung der Saison entschieden. So kam aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an absolvierten Spielen ab der Oberliga abwärts eine Abrechnung per Quotientenregel (Anzahl der erzielten Punkte geteilt durch Anzahl der absolvierten Spiele) zur Anwendung. Darüber hinaus gab es keine Abstiege in die oder aus der Oberliga Niedersachsen, zur Folgesaison durften die jeweiligen Quotientensieger pro Staffel aufsteigen.

Teilnehmer 

Für die Oberliga Niedersachsen 2019/20 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 die Absteiger aus der Regionalliga Nord 2018/19 aus dem Gebiet Niedersachsen:
  1. FC Germania Egestorf/Langreder
  Lupo Martini Wolfsburg
  VfL Oldenburg
 der unterlegene Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord:
  Eintracht Northeim
 die verbleibenden Mannschaften der Oberliga Niedersachsen 2018/19:
  SC Spelle-Venhaus
  TuS Bersenbrück
  SV Arminia Hannover
  VfV 06 Hildesheim
  Heeslinger SC
  FC Hagen/Uthlede
  SV Atlas Delmenhorst
  MTV Wolfenbüttel
  TB Uphusen
  MTV Gifhorn
 Die Aufsteiger der vier Landesligen:
 Bezirk Braunschweig:  FT Braunschweig
 Bezirk Hannover:  HSC BW Tündern
 Bezirk Lüneburg:  MTV Eintracht Celle
 Bezirk Weser-Ems:  Kickers Emden

Statistiken

Tabelle 

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2019
Oberliga Niedersachsen 2019 20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020